Irish Masters 2004 – rankingowy turniej snookerowy, który odbył się w dniach 21 – 28 marca 2004 roku w Citywest Hotel w Dublinie. Był to szósty turniej rankingowy w sezonie 2003/2004.

Zwycięzcą zmagań został Anglik Peter Ebdon, który w finale pokonał swojego rodaka Marka Kinga.

Najwyższego brejka w turnieju wbił Mark King w trakcie finału – 138 punktów.

W Polsce turniej Irish Masters 2004 transmitowała komercyjna stacja telewizyjna Eurosport.

Główna drabinka turniejowa

Finał

Zobacz też 
 Irish Masters
 Snooker sezon 2003/2004

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Nieoficjalna strona turnieju 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2004 w sporcie
2004 w Irlandii
Sport w Dublinie